Ludwikowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Poméranie
 Ludwikowo, village 
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Ludwikowo, village du powiat de Nakło 
 Ludwikowo, village de la gmina de Bytoń
 Ludwikowo, village de la gmina de Dobre
dans la voïvodie de Mazovie
 Ludwikowo, village du powiat de Płock
 Ludwikowo, village du powiat de Płońsk 
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Ludwikowo, village du powiat de Szamotuły
 Ludwikowo, localité du powiat de Środa Wielkopolska 
 Ludwikowo, village du powiat de Śrem 
 Ludwikowo, village du powiat de Wągrowiec 
 Ludwikowo, village de la gmina de Czerwonak 
 Ludwikowo, village de la gmina de Mosina